The Country Girl steht für:
 The Country Girl (1915), US-amerikanischer Spielfilm von Frederick Sullivan (1915)
 Originaltitel von Ein Mädchen vom Lande (Theaterstück), Theaterstück von Clifford Odets (1950)
 Originaltitel von Ein Mädchen vom Lande, US-amerikanischer Spielfilm von George Seaton (1954)